Kuiter kan som auktorsförkortning betyda:

 Rudolf Herman Kuiter
 Rudie H. Kuiter

Robotskapade auktorsförkortningar